Calexico – città della contea di Imperial, in California
 Calexico – gruppo musicale statunitense
 ¡Calexico! – libro di Peter Laufer del 2011